Мильднер ():

 Мильднер, Мориц (1812—1865) — австрийский скрипач, композитор и музыкальный педагог
 Мильднер, Польди (1913—2007) — австрийская пианистка
 Мильднер, Рудольф (род. 1902) — австрийский юрист, офицер СС, начальник гестапо в Катовице.